Brezen – wieś w Bułgarii
 Brezen – wieś w Słowenii